Kirkebygda, Kirkebygden oder Kyrkjebygda ist der Name folgender Orte:
 Kirkebygda (Enebakk), Ort in Enebakk, Viken
 Kirkebygda (Færder), Ort in Færder, Vestfold og Telemark
 Kirkebygden (Våler), Ort in Våler, Viken
 Kyrkjebygda (Åseral), Ort in Åseral, Agder